Il torneo di doppio maschile ai Giochi olimpici di Atene 2004 si è svolto dal 15 al 22 agosto all'Athens Olympic Sports Complex su campi in DecoTurf. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che si è svolta al meglio dei 3 su 5. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della XXVIII Olimpiade